Илич, Йован:
 Илич, Йован (1824—1901) —  сербский поэт, писатель, политический и государственный деятель.
 Илич, Йован (футболист) (род. 2000) — боснийский футболист, полузащитник.